Chapelle Notre-Dame-des-neiges de La Gueulaz, est un édifice religieux suisse, situé dans le canton du Valais, sur la commune de Finhaut a proximité du Barrage d'Emosson.

Historique

Liens externes
 https://notrehistoire.ch/entries/XEVY7gmwYGL

Références
 

Bâtiment dans le canton du Valais
Chapelle en Suisse
Église dans le canton du Valais